est un astronome japonais. D'après le centre des planètes mineures, il a découvert , dont dix-huit avec Tsutomu Hioki, entre 1989 et 2000. 

L'astéroïde (4910) Kawasato porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Éponyme d'un objet céleste